„Re-Invention World Tour“ е името на турне на Мадона, провело се през 2004 г. Организирано е малко след излизането на албума „American Life“, но концептуално с албума е свързано отчасти. Изпълняваните песни са от всичките ѝ периоди. Мадона посещава 7 държави, 20 града и изнася 56 напълно разпродадени концерта – турнето ѝ е посетено от повече от 880 хил. души. С реализирани приходи от $124.5 „Re-Invention World Tour“ е определено като най-успешното музикално турне за 2004.

През 2006 излиза „I'm Going to Tell You a Secret“ – двучасов документален филм за турнето, включващ множество организационни подробности, концертни изпълнения и работни кадри от подготовката за шоуто. Филмът е издаден на DVD, заедно с компакт диск, съдържащ селекция от 13 песни, записани по време на турнето – издането носи името на документалния филм.

Изпълнявани песни 
 Интродукция: The Beast Within
 Vogue
 Nobody Knows Me
 Frozen
 American Life
 Express Yourself
 Burning Up
 Material Girl
 Интродукция: Hollywood
 Hanky Panky
 Deeper and Deeper
 Die Another Day
 Lament
 Интродукция: Bedtime Story
 Nothing Fails
 Don't Tell Me
 Like a Prayer
 Mother and Father
 Imagine
 Into the Groove
 Papa Don't Preach
 Crazy for You
 Music
 Holiday

Дати на турнето 

Музикални турнета на Мадона (певица)
Музикални турнета от 2004 година